Ордин — фамилия:

 Ордин, Андрей Егорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5987; 3 декабря 1839.
 Ордин, Вилор Николаевич (род. 1939) — генеральный директор ЗАО «Тиротекс» с 2005 по 2013 год, депутат Верховного Совета ПМР III и IV созыва.
 Ордин, Владимир Николаевич (1937—1985) — четырёхкратный чемпион СССР по хоккею с мячом.
 Ордин, Егор Григорьевич — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 1282; 26 ноября 1795.
 Ордин, Кесарь Филиппович (1836—1892) — гофмейстер Двора Его Императорского Величества, тайный советник.
 Ордин, Фёдор Егорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6979; 4 декабря 1843.

См. также 
 Ордин-Нащокин
 Ордина